Ceres kan avse: 

 Ceres (mytologi) – romarnas version av sädesgudinnan Demeter i den grekiska mytologin
 Ceres (dvärgplanet) – en dvärgplanet belägen i asteroidbältet
 Ceres (dator) – en arbetsstation
 Ceres (bryggeri) – ett bryggeri i Aarhus, Danmark 
Ceres (fartyg Göta kanal)–  ett fartyg som trafikerade Göta Kanal
Ceres (fartyg) – ett fartyg levererat 1885 från Motala Verkstad

Geografi

Argentina 

 Ceres (ort i Argentina), Santa Fe,

Brasilien 

 Ceres (kommun), Goiás, 
 Ceres (ort i Brasilien, Goiás, Ceres),

Italien 

 Ceres, Piemonte, Piemonte, Provincia di Torino,

Storbritannien 

 Ceres, Skottland, ort,

USA 

 Ceres, Kalifornien, ort, Stanislaus County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar